Disse ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Disse (1933–2020), deutscher Marathonläufer
 Iris Disse (* 1956), deutsche Theatermacherin, Schauspielerin und Featureautorin
 Jörg Peter Disse (* 1959), deutscher Philosoph und katholischer Theologe
 Joseph Disse (1852–1912), deutscher Anatom, namensgebend für den Disse-Raum
 Rainer Disse (1928–2008), deutscher Architekt
 Werner Disse (1881–1962), deutscher Kommunalbeamter und Bürgermeister in Hürth

In der Umgangssprache steht „Disse“ für Diskothek oder den weiblichen Substantiv von Dissen (Umgangssprache).